Heinrich Schabbel ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schabbel (Politiker) (1607–1677), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister in Wismar
 Heinrich Schabbel (Konditor) (1861–1904), deutscher Konditor, Unternehmer und Mäzen